Krige peut faire référence à : 
 Alice Krige (1954-), actrice sud-africaine. 
 Corné Krige (1975-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Danie G. Krige (1919-2013), géologue sud-africain.
 Japie Krige (1879-1961), joueur sud-africain de rugby à XV.
 John Krige (né en 1941), historien des sciences sud-africain.
 Uys Krige (1910-1987), écrivain, poète, traducteur, correspondant de guerre et un joueur de rugby à XV d'Afrique du Sud.

Homonymie de patronyme